Casbas de Huesca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casbas de Huesca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Casbas de Huesca (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar